Wilhelm Rosenbaum ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Rosenbaum (Politiker) (1880–1938), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wilhelm Rosenbaum (1894–1944), deutscher Unterhaltungskünstler, siehe Willy Rosen
 Wilhelm Rosenbaum (SS-Mitglied) (1915–1984), deutscher SS-Offizier